Суперкубок ОАЕ з футболу 2008  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 вересня 2008 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аш-Шабаб та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Аглі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive

2008
ОАЕ
Вересень 2008
2008 в ОАЕ